

1 июля 

 Вернер, Марго (74) — австрийская балерина и певица .
 Грикис, Артур (17) — латвийский велосипедист BMX. 
 Иган, Дэннис (85) — британский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) по хоккею на траве .
 Каракатсанис, Тимиос (72) — греческий актёр. 
 Кашапов, Рафик Сяндзябетдинович (55) — актёр петербургского театра «Рок-Опера», снимался в кино. Заслуженный артист России. 
 Лир, Эвелин (86) — американская оперная певица. 
 Пауэр Фриц (68) — австрийский джазовый пианист .
 Пойндекстер, Алан Гудвин (50) — американский астронавт; погиб, катаясь на водном мотоцикле.
 Пясковский, Игорь Болеславович (66) — украинский музыковед, профессор Киевской консерватории, доктор искусствоведения. 
 Ричардсон, Джек (78) — американский писатель, лауреат премий «Obie» и «Драма Деск» .
 Степанков, Константин Константинович (49) — актёр и режиссёр, сын актёров К. Степанкова и А. Роговцевой. 
 Хибберт, Осси (62) — ямайский органист .

2 июля 
 Брукс, Джон (88) — католический священник, президент Колледжа Святого Креста (1970—1994) .
 Бубнис, Юстинас (74) — литовский хирург, профессор, один из основоположников хирургии органов брюшной полости минимальной инвазии .
 Гудман, Джулиан (90) — Президент NBC (1966—1974) .
 Дэвидсон, Бен (72) — американский актёр .
 Касперович, Григорий Павлович (67) — командующий войсками Сибирского военного округа (1997—1998), генерал-полковник в отставке. 
 Кояма, Цутому (75) — японский волейболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964). 
 Кудимов, Сергей Борисович (47) — художественный руководитель пермского театра кукол «Туки-Луки», заслуженный артист России. 
 Нуссбаум, Цви — выживший в Холокосте, известный как, возможно, мальчик со знаменитой фотографии Варшавского гетто из рапорта Штропа.
 Ос, Бен Ван (67) — нидерландский художник-постановщик, двукратный номинант на кинопремию «Оскар» за фильмы «Орландо» (1994) и «Девушка с жемчужной серёжкой» (2004) .
 Тевлин, Борис Григорьевич (80) — советский и российский хоровой дирижёр, профессор (1981), заведующий кафедрой хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского (1993—2007). Народный артист РФ (1995); острая сердечная недостаточность. 
 Шеви, Морис (88) — французский актёр .

3 июля 

 Бикбов, Дамир Мансурович (66) — министр экономики Республики Татарстан (1996—1998) 
 Гриффит, Энди (86) — американский актёр и шоумен. 
 Дермань, Жак (74) — Президент Социального и экономического совета Франции (1999—2010), почётный Председатель Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов .
 Кривоглаз, Осип Борисович (94) — украинский архитектор, художник .
 Лим, Виктор Павлович — узбекский учёный-эколог, начальник отдела заповедников и национальных парков 
 Нгуен Хю Ко (87) — вьетнамский военный и политический деятель, заместитель премьер-министра и министр обороны Южного Вьетнама (1965—1967) .
 Нерсесян, Леонид Нерсесович (87) — армянский советский партийный и государственный деятель.
 Пининфарина, Серджио (85) — автомобильный дизайнер, пожизненный сенатор Италии. 
 Рагозин, Лев Николаевич (83) — советский кинооператор. 
 Триэй, Джозеф (80) — гибралтарский политик, основатель и лидер партии «За автономию Гибралтара» (с 1977), рак пищевода 
 Холли Стивенс (30) — американская актриса, рак

4 июля 
 Белков, Юрий Петрович (80) — первый заместитель командующего войсками противовоздушной обороны Сухопутных войск МО СССР (1987—1991), генерал-лейтенант в отставке. 
 Бивинс, Джимми (92) — американский боксёр .
 Лаптев, Владимир Викторович (88) — советский российский юрист, специалист в области хозяйственного и гражданского права, академик РАН. 
 Оджебоде, Сэм (67) — нигерийский футболист, капитан сборной Нигерии по футболу .
 Сайкс, Эрик (89) — британский комедийный актёр, сценарист и режиссёр .
 Соломеин, Юрий Петрович (67) — актёр новосибирского театра «Глобус», заслуженный артист России. 
 Фрадков, Абрам Борисович (96) — советский учёный в области физики низких температур и криогеники.
 Ходжабекян, Владимир Егишевич (83) — армянский учёный-экономист, академик Национальной академии наук Республики Армении, директор института экономики НАН РА (2000—2006) .

5 июля 
 Горис, Роб (30) — бельгийский спортсмен, капитан Сборной Бельгии по хоккею с шайбой, велогонщик .
 Качталер, Ханс (79) — австрийский политик, губернатор Зальцбурга (1989—1996) .
 Комрей, Геррит (68) — нидерландский писатель, журналист, литературный критик, переводчик; рак .
 Курзанова, Нина (54) — секретарь ЦК ВЛКСМ последнего созыва, «последняя старшая пионервожатая» Советского Союза .
 Мальцев, Владимир Павлович (73) — советский украинский киноактер. 
 Налоев, Заурбий Магометович (83) — российский учёный-филолог, народный писатель Кабардино-Балкарской республики. 
 ван Хемерт, Рууд (73) — нидерландский кинорежиссёр. 
 Якименко, Тимофей Тихонович (83) — заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике.

6 июля 
 Бакуров, Юрий Михайлович (61) — главный режиссёр телекомпании ТВ-ИН (Магнитогорск, Челябинская область).
 Гагарин, Владимир Григорьевич (57) — заместитель командующего РВСН (2006—2010) генерал-лейтенант запаса. 
 Ганао-Теке, Шарль Давид (85) — премьер-министр Республики Конго (1996—1997). 
 Норри, Билл (83) — канадский политик, мэр Виннипега (1979—1992) .
 Ушаков, Владимир Петрович (79) — первый секретарь Курганского горкома КПСС (1975—1985). , 
 аль-Хасан, Хани (74) — палестинский политик, член Кабинета Палестинской национальной администрации, последствия инсульта .
 Албриксон, Элвин (81) — американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .

7 июля 

 Диуф, Мусс (47) — сенегальский и французский актёр, последствия инсульта .
 Кунья Лима, Роналду (76) — бразильский поэт и политик, губернатор штата Параиба (1991—1994), рак лёгких .
 Фрейманис, Улдис — один из лидеров латвийских националистов .
 Шлумпф, Леон (87) — президент Швейцарии (1984), член Федерального совета Швейцарии (1979—1987).

8 июля 
 Абидуев, Аюр (22) — российский спортсмен, чемпион мира по стрельбе из лука среди юниоров, чемпион России .
 Батиста, Лионель (80) — американский джаз-музыкант .

 Боргнайн, Эрнест (95) — американский киноактёр, лауреат премии «Оскар» (1955) .
 Додонов, Евгений (31) — российский программист, активный участник движения Open Source, один из ключевых разработчиков Mandriva Linux, велосипедная авария .
 Карцев, Борис Сергеевич (68) — заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Тульского областного театра юного зрителя .
 Паклединаз, Мартин (58) — американский художник по костюмам, лауреат премии «Тони» (2002); рак 
 Мухаммад ибн Сауд Аль Сауд (78) — член королевской семьи, министр обороны Саудовской Аравии (1960—1964), губернатор провинции Эль-Баха (1984—2010) 
 Чумаков, Александр Дмитриевич (64) — советский футболист, полузащитник («Торпедо» (Москва)) .
 Шрамко, Борис Андреевич (91) — заведующий кафедрой древней истории и археологии Харьковского государственного университета (1965—1977), почетный гражданин Харькова. 
 Яшвили, Маринэ Луарсабовна (79) — грузинская и российская скрипачка, Народная артистка Грузии, Заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории .

9 июля 

 Араужу Салеш, Эужениу де (91) — бразильский кардинал, архиепископ Рио-де-Жанейро (1971—2001), старейший кардинал Римско-католической Церкви по возведению в сан, Кардинал-протопресвитер (2009—2012) .
 Губайдуллин, Анвар Габдрахманович (89) — российский актёр, Народный артист Республики Татарстан 
 Мазе, Жаклин (91) — французская легкоатлетка, бронзовый призёр летних олимпийских игр в Лондоне (1948) в метании диска .
 Маоате, Терепаи (78) — премьер-министр Островов Кука (1999—2002) 
 Рене, Денис (99) — французский галерист .
 Сюссекинд, Арнальдо (95) — бразильский политик, министр сельского хозяйства (1964), министр труда и социальной безопасности (1964—1965) .
 Томас, Бриан (72) — британский игрок в регби. .
 Челидзе, Арсен (40) — украинский одесский скульптор и художник-оформитель .
 Шефер, Нинель Андреевна (87) — советская и российская актриса, артистка Центрального детского театра с 1947 года (65 лет на сцене) 
 Ямада, Исудзу (95) — японская актриса .

10 июля 

 Долфи (83) — филиппинский актёр .
 Коксхилл, Билл (79) — английский джазовый саксофонист 
 Мейер, Берта (74) — нидерландская мемуаристка, литератор, автор книги «Жизнь после Анны Франк», кулинарных книг. 
 Росинг, Эва (48) — британская предпринимательница, совладелица компании Tetra Pak .
 Суслин, Виктор Евсеевич (70) — русский композитор 
 Филар, Мариан (94) — американский классический пианист польско-еврейского происхождения, узник нацистских концлагерей 
 Читаев, Роланд — начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Южной Осетии; убит .

11 июля 
 Давыдов, Александр Семёнович (80) — депутат Государственной думы первого, третьего и четвёртого созывов. 
 Козьмин, Владимир Владимирович (71) — российский белгородский художник, Заслуженный художник Российской Федерации .
 Копланд, Рутгер (77) — нидерландский поэт .
 Макбрайд, Джо (74) — шотландский футболист (Селтик), лучший бомбардир Футбольной лиги Шотландии (1966), обладатель Кубка европейских чемпионов (1967) .
 Симон, Андре (92) — французский автогонщик .

12 июля 
 Абдуллаев, Вагиф (61) — азербайджанский политический деятель, заместитель председателя Исламской партии Азербайджана .
 Ержемский, Георгий Львович (93) — старейший дирижёр России, педагог, музыкальный теоретик, доктор психологических наук .
 Сингх, Дара (83) — индийский актёр .
 Тишин, Владислав Семёнович (74) — директор Нижегородского училища олимпийского резерва, заслуженный тренер России по лыжным гонкам.

13 июля 

 Абрамян, Елена (99) — армянская художница .
 Бентин, Шломо (65) — израильский нейропсихолог, лауреат премии Израиля (2012), авария 
 Бибич, Полде (:en:Polde Bibič) (79) — словенский актёр .
 Занук, Ричард Дэррил (77) — американский продюсер, лауреат премии «Оскар» за лучший фильм (1989 — «Шофёр мисс Дэйзи») и премии имени Ирвинга Тальберга (награда Американской киноакадемии) (1991)  
 Кондратьев, Владимир Ильич (66) — режиссёр-постановщик Государственного Бурятского Академического Театра Драмы им. Хоца Намсараева, заслуженный деятель искусств России .
 Кулей, Ежи (71) — польский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968), двукратный чемпион Европы (1963, 1965) 
 Провинцали, Альфредо (78) — итальянский журналист, спортивный радиокомментатор .
 Сталлоне, Сэйдж (36) — американский актёр, сын Сильвестра Сталлоне  (тело нашли в этот день)
 Тайлер, Джинни (86) — американская актриса .
 Туралысов, Клим Георгиевич (71) — российский якутский архитектор, доктор архитектуры, профессор

14 июля 
 
 Биггс, Бартон (79) — предсказатель «краха доткомов», директор по глобальной стратегии инвестбанка компании Morgan Stenley 
 Йернберг, Сикстен (83) — шведский лыжник, четырёхкратный олимпийский чемпион, обладатель девяти олимпийских наград. 
 Силва Симма, Энрике (93) — министр иностранных дел Чили (1990—1994). 
 Цеплеха, Богуслав (35) — чешский автогонщик, авария .

15 июля 

 Амплеев, Вячеслав Семёнович (71) — советский и российский тренер по самбо, Заслуженный тренер России.
 Мартыненко, Юрий Григорьевич (66) — российский учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Пятигорски, Жаклин (100) — американская шахматистка и меценатка.
 Харари, Овадья (69) — заместитель гендиректора концерна Израильская авиационная промышленность, один из руководителей проекта по созданию многоцелевого истребителя «Лави», трижды лауреат премии Израиля в сфере безопасности.
 Холм, Селеста (95) — американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 Шелтон, Цилла (93) — французская актриса.
 Яковлев, Дмитрий Анатольевич (36) — российский поэт и музыкант.

16 июля 
 Анисимов, Александр Александрович (74) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР .
 Бэббит, Боб (74) — американский музыкант, участник Motown Records' группы The Funk Brothers и других проектов .
 Вельяминова, Людмила Алексеевна (87) — российская омская актриса, Заслуженная артистка РСФСР .
 Гарштя, Вероника Александровна (85) — художественный руководитель молдавской хоровой капеллы «Дойна», народная артистка СССР .
 Голы, Антонин (75) — чешский учёный-химик, разработавший лекарства для лечения СПИДа и других болезней 
 Дубченко, Евгений Григорьевич (78) — начальник Московского метрополитена (1986—1995) 
 Емельянов, Юрий Михайлович (57) — российский боксер, чемпион европейского первенства социалистических стран, тренер боксерского клуба «Сибирский ринг» (Новокузнецк, Кемеровская область) 
 Квасов, Олег Константинович (83) — советский дипломат, посол СССР в Аргентине (1983—1990), профессор Дипломатической академии МИД России .
 Китти Уэллс (92) — американский музыкант, лауреат премии Грэмми за жизненные достижения (1991), «королева кантри-музыки» .
 Николай Краснов (87) — советский и российский инженер, физик, менеджер. 
 Кови, Стивен (79) — американский писатель и экономист, специалист по вопросам руководства .
 Линкольн, Эд (80) — бразильский композитор и музыкант 

 Лорд, Джон Дуглас (71) — английский композитор и музыкант, один из основателей группы Deep Purple; лёгочный эмболизм .
 Мацусита, Масахару (99) — японский бизнесмен, президент компании «Panasonic» (1961—1976) 
 Смирнова, Элеонора Николаевна (71) — актриса Киевского театра кукол, заслуженная артистка Украины 
 Уильямс, Дэвид (91) — британский адмирал, губернатор Гибралтара (1982—1985) .
 Чеботарь, Борис (37) — молдавский футболист. .
 Эшер, Уильям (90) — американский продюсер, режиссёр, сценарист, лауреат премии Эмми (1966)

17 июля 
 Агарков, Сергей Тихонович (61) — советский и российский врач, психиатр, сексолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Международной академии информатизации .
 Грешных, Владимир Иванович (70) — российский учёный-германист, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной филологии факультета филологии и журналистики БФУ им. И. Канта .
 Маккартни, Форест (81) — генерал военно-воздушных сил США, директор Космического центра Кеннеди (1987—1991) .
 Мисс Мелоди (43) — американский рэпер .
 Полл, Морган (67) — американский актёр («Бегущий по лезвию», «Норма Рэй», «Паттон») 
 Полушкин, Александр Васильевич (71) — советский режиссёр-мультипликатор .
 Фёдоров, Юрий Михайлович (75) — ученый, доктор технических наук, один из ведущих специалистов в области аэронавигации, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники (1982)., действительный член Международной академии информатизации .
 Цику, Казбек Асланбечевич (76) — первый секретарь Адыгейского республиканского отделения КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ (1993—1997), депутат Государственной Думы РФ первого и второго созывов.

18 июля 

 Дворко, Генрих Фёдорович (81) — украинский учёный-химик, правозащитник .
 Кханна, Раджеш (69) — индийский киноактер, (фильм «Камень на сердце»). 
 Мадельян, Леонид Сергеевич (65) — заслуженный тренер России по теннису .
 Малойда, Гюнтер (81) — восточногерманский партийный и государственный деятель, председатель Демократической крестьянской партии Германии (1987—1990), Председатель Народной палаты ГДР (1989—1990) .
 Махлюф, Хафиз (41) — глава следственного аппарата Службы общей разведки Сирии, двоюродный брат президента Башара Асада. Убит. 
 Раджиха, Дауд (65) — министр обороны Сирии (2011—2012)  Убит.
 Ат-Туркмани, Хасан (77) — сирийский военный и государственный деятель, министр обороны (2004—2009), вице-президент (с 2009) Убит. 
 Франсуа-Понсе, Жан (83) — французский государственный деятель, министр иностранных дел Франции (1978—1981) .
 Шаукат, Асеф (62) — сирийский военный и государственный деятель, глава военной разведки (2005—2010), глава штаба армии Сирии, заместитель министра обороны Сирии (с 2011) 
 Эльяшив, Йосеф Шалом (102) — израильский политический и религиозный деятель, ультраортодоксальный раввин, духовный руководитель партии Дегель ха-Тора, сердечная недостаточность .

19 июля 
 Андреева, Элеонора Евгеньевна (81) — солистка Большого театра (1964—1986) (меццо-сопрано), заслуженная артистка РСФСР (1970) 
 Амелин, Александр Александрович (49) — актёр Самарского академического театра драмы, заслуженный артист России. 
 Бабаханов, Мансур Бабаханович (80) — таджикский учёный-историк .
 Вудз, Сильвия (86) — основательница знаменитого ресторана Sylvia’s в Гарлеме 
 Дэвис, Том (59) — американский актёр и сценарист, четырёхкратный лауреат премии «Эмми» («Субботним вечером в прямом эфире») .
 Новак, Ханс (75) — немецкий футболист, защитник сборной Германии по футболу (1961—1964) .
 Соколовский, Степан Николаевич (70) — председатель Харьковского горисполкома (1986—1990) 
 Сулейман, Омар (76) — вице-президент Египта (2011), руководитель службы общей разведки (1993—2011). 
 Якупов, Валиулла Махмутович (48) — заместитель муфтия Татарстана; погиб в результате покушения

20 июля 
 Бахтияр, Хишам (71) — глава сирийской Службы национальной безопасности, генерал; скончался от ран, полученных при теракте 
 Боначеа, Хуан Родригес (55) — кубинский художник и иллюстратор .
 Бурнет, Аластер (84) — британский журналист, редактор журнала «The Economist» (1965—1974) и газеты «Daily Express» (1974—1976), самый уважаемый ведущий новостей в Британии (News at Ten) .
 Долгопольский, Арон Борисович (81) — советский и израильский лингвист, компаративист .
 Дэвис, Джек (81) — американский легкоатлет, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр (1952, 1956) в беге на 110 метров с барьерами .
 Лисовый, Василий (78) — украинский диссидент, организатор украинского самиздата .
 Эрману Сарайва, Жозе (92) — португальский историк

21 июля 

 Кокбёрн, Александр (71) — американский журналист и писатель .
 Коровин, Георгий Николаевич (75) — член-корреспондент РАН, заслуженный лесовод Российской Федерации, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 
 Лапицкий, Анджей (87) — польский актёр .
 Назаров, Абдулло (56) — начальник Управления госкомитета национальной безопасности Таджикистана по Горно-Бадахшанской автономной области, генерал-майор. Убит. 
 Риз, Ангарад (63) — британская актриса .
 Рыжова, Татьяна Николаевна (70) — советская и российская театральная актриса, выступавшая на сцене Малого театра России. 
 Ядров, Михаил Георгиевич (64) — руководитель управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета РФ (2007—2012), генерал-лейтенант юстиции

22 июля 
 
 Белл, Эрик (82) — английский футболист («Болтон Уондерерс»), обладатель Кубка Англии по футболу (1958), финалист Кубка Англии (1953) .
 Дин Гуаньгэнь (83) — китайский партийный и государственный деятель, член Политбюро и Секретариата ЦК КПК 
 Новенц, Галина Христофоровна (75) — армянская актриса театра и кино, народная артистка Армянской ССР .
 Пайя, Освальдо (60) — кубинский диссидент, лауреат премии имени Сахарова (2002), автомобильная авария .
 Персонс, Ферн (101) — американская актриса .
 Ступка, Богдан Сильвестрович (70) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист СССР, Герой Украины (2011) .

23 июля 
 
 
 Байсултанов, Султан Магомедович (65) — казахский певец, ведущий тенор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народный артист Казахстана и Чечено-Ингушетии.
 Кауфман, Эдуард Генрихович (71) — советский боксёр, чемпион СССР (1968), мастер спорта СССР международного класса .
 Лиитсола, Сеппо (79) — финский хоккеист и тренер, в 1969—1972 и 1974—1976 гг. — тренер сборной Финляндии по хоккею с шайбой. 
 Мария Эммануэль, маркграф Мейсена (86) — германский аристократ, глава Саксонского дома (с 1968) .
 Махи, Маргарет (76) — новозеландская писательница, автор романов для детей и юношества, лауреат Премии имени Х. К. Андерсена .
 Нипперт, Луиза (100) — американский филантроп (входила в пятёрку главных филантропов США), совладелица бейсбольного клуба Цинциннати Редс .
 Пирсон, Фрэнк (87) — американский режиссёр и сценарист, лауреат Премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (1975) («Собачий полдень») .
 Райд, Салли (61) — астронавт США, первая женщина Америки, побывавшая в космосе (1983) 
 Сахгал, Лакшми (97) — активистка индийского национально-освободительного движения .
 Треолар, Джон (84) — австралийский спринтер, трёхкратный чемпион Игр Содружества (1950) .
 Тускетс, Эстер (75) — испанская писательница и издательница .
 Яцук, Виктор Петрович (58) — советский и российский театральный актёр.

24 июля 

 Ерилин, Михаил Васильевич (66) — российский башкирский поэт 
 Ледли, Роберт (86) — американский учёный-физик и радиолог, изобретатель первой полностью компьютеризованной томографической установки для всего тела (Automatic Computerized Transverse Axial)  
 Миллс, Джон Эванс Атта (68) — ганский политик, президент Ганы (2009—2012) .
 Пеcес-Барба, Грегорио (74) — испанский политик, председатель Конгресса депутатов (1982—1986), один из отцов испанской конституции 1978 года, основатель и первый ректор Университета Карлоса III в Мадриде .
 Силиванов, Айрат Имамутдинович (65) — глава администрации Стерлитамакского района Республики Башкортостан. 
 Хемсли, Шерман (74) — американский актёр («Мистер няня», «Обитель ангелов», «Без чувств») .
 Эверетт, Чад (75) — американский актёр кино и сериалов; рак лёгких.

25 июля 

 Гриняк, Владимир (47) — словацкий арбитр ФИФА и эксперт по судейству .
 Корбан, Владимир Григорьевич (82) — почётный реставратор Санкт-Петербурга .
 Лотар, Сусанна (51) — немецкая актриса («Забавные игры», «Белая лента») .
 Михайлов, Александр Витальевич (57) — советский и российский продюсер и режиссёр.

26 июля 
 Бен-Порат, Мирьям (94) — израильский юрист российского происхождения, судья Верховного суда Израиля (1977—1988) и Государственный контролёр (1988—1998) .

 Вест, Франц (65) — австрийский художник .
 Жарков, Сергей Николаевич (54) — украинский футболист .
 Литвинов, Анатолий Васильевич (73) — юморист, сатирик, Народный артист Украины (1991) .
 Онтиверос, Люпе (69) — американская актриса театра, кино и телевидения. 
 Портер, Пат (53) — американский стайер, мировой рекордсмен в беге на 10 км (шоссе) (1983); авиационная авария .
 Тамм, Мэри (62) — британская актриса («Доктор Кто», «Досье ОДЕССА»)  
 Уоткинс, Джеймс (85) — министр энергетики США (1989—1993).

27 июля 

 Армстронг, Р. Дж. (95) — американский актёр («Из породы беглецов», «Майор Данди», «Хищник») .
 Вагнер, Карл-Людвиг (82) — немецкий политик, обер-бургомистр Трира (1976—1979), премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц (1988—1991) .
 Иглесис, Лазарь (87) — французский режиссёр и сценарист .
 Калмурзаев, Сарыбай Султанович (63) — руководитель администрации президента Республики Казахстан (1997, 1999—2002). 
 Мартин, Тони (98) — американский актёр, игравший в голливудских мюзиклах. 
 Тищенко, Пётр Григорьевич (87) — советский футболист.
 Тэйлор, Джек (82) — британский футбольный арбитр; судил финал чемпионата мира 1974 года. 
 Хьюз, Джефри (68) — британский актёр 
 Чикаев, Хаернас Ильясович (87) — токарь Уфимского моторостроительного производственного объединения (1950—1989), Герой Социалистического Труда.

28 июля 
 Голенищев, Юрий Иванович (67) — мэр Петропавловска-Камчатского (2000—2003) .
 Дурова, Тереза Васильевна (85) — советская российская артистка цирка, дрессировщица, Народная артистка РСФСР .
 Кендалл Кэрол (94) — американская писательница, лауреат Мифопоэтической премии (1983) .
 Майерл, Зепп (75) — австрийский альпинист, который совершил первовосхождение на Лхоцзе Шар (1970) .

29 июля 

 Егорова, Татьяна Владимировна (42) — капитан женской сборной России по футболу, тренер футбольного клуба «Россиянка» .
 Ковальчик, Август (90) — последний участник побега группы штрафников из концлагеря Освенцим, актёр, общественный деятель .
 Крис Маркер (91) — французский кинорежиссёр 
 Куц, Дарюш (55) — польский кинооператор .
 Меллаарт, Джеймс (86) — британский археолог, открывший Чатал-Хююк..
 Финнегэн, Джон (85) — американский актёр .

30 июля 

 Аронин, Владимир Сахнович (71) — заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ. 
 Бинчи, Мейв (72) — ирландская романистка 
 Колбышев, Александр Иванович (51) — белорусский режиссёр, сценарист, актёр. 
 Константинов, Борис Алексеевич (77) — кардиохирург, директор Научного центра хирургии имени Б. В. Петровского, Академик РАМН 
 Харди, Джонатан (71) — новозеландский актёр и сценарист номинант премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (1981) .

31 июля 

 Видал, Гор (86) — американский писатель, эссеист, кино- и театральный драматург; пневмония.  
 Зверьков, Ефрем Иванович (91) — российский художник, вице-президент Российской академии художеств, народный художник СССР. 
 Калинец, Ирина Онуфриевна (71) — украинская поэтесса, прозаик. 
 Клаусс, Улдис Мартиньш (82) — латвийский политик .
 Пастернак, Евгений Борисович (88) — литературовед, сын поэта и писателя Бориса Пастернака и художницы Евгении Лурье.
 Рамос Кастильо, Алфредо (87) — бразильский футболист, центральный защитник. 
 Растов, Ардалион Ардалионович (86) — российский инженер-конструктор, лауреат Ленинской (1972) и Государственной премии СССР (1980), Герой Социалистического Труда (1983), главный конструктор ЗРК «Куб» .
 Русаков, Сергей Викторович (58) — командующий Кольской флотилией разнородных сил (2004—2010), вице-адмирал в отставке. 
 Тисон, Эктор (82) — аргентинский писатель